«Екклесиа́ст» — музыкальный коллектив из Великого Новгорода, исполняющий свою музыку на стыке дум и дэт-метал.

История 
Группа Екклесиаст была образована в 1994 году Александром Сениным и Артёмом Долиной. Вскоре к группе присоединяется ударник Алексей Александров. В дальнейшем, в течение продолжительного времени, коллектив занимается активной репетиционной и концертной деятельностью. Накопленный опыт и музыкальный материал выливаются в первую демозапись «Прикосновение вьюги».

В 1998 году к группе присоединяется клавишник Алексей Некрасов, игравший в группе Вау. Вскоре на студии Тон записывается песня Забвение, вошедшая в релиз Забвение. Live 1998—99 вместе с записями концертных выступлений коллектива. Группа участвует в метал-фестивале в городе Санкт-Петербург в клубе Зоопарк. К концу 1999 года Алексей Некрасов уходит из группы.

5 мая 2001 года состоялась презентация полноформатного промоальбома Когда мёртвые ветви воспрянут от снов, изданного самими музыкантами.

В 2003 году к группе присоединяется новый барабанщик, в 2004 году Екклесиаст приступает к записи нового альбома Холод, который в 2005 году был издан на лейбле Solitude Productions.

Дискография 
 1998 — Прикосновение вьюги (демо)
 1999 — Забвение. Live 1998—99 (концертный альбом)
 2001 — Когда мёртвые ветви воспрянут от снов
 2005 — Холод
 2008 — …Когда Мертвые Ветви Воспрянут От Снов

Литература 
Рецензии
 Рецензия на альбом «…Когда Мертвые Ветви Воспрянут От Снов» в журнале Dark City № 49, 2009 год 
 Рецензия на альбом «Холод» в журнале Rockcor № 69, 2007 год 
 Рецензия на альбом «Холод» в журнале Dark City № 33, 2006 год 
 Рецензия на демо-альбом «Холод» в журнале Dark City № 23, 2004 год 
 Рецензия на демо-альбом «Прикосновение вьюги» в журнале Dark City № 5, 2001 год

Ссылки 
 Екклесиаст на Encyclopaedia Metallum 
 Подборка статей о группе (отчёты с концертов, публикации в прессе) на сайте Deathmetal.ru 
 Интервью с Александром Сениным от 2005 года на сайте Deathmetal.ru
 Электронный адрес: ekklesiast@mail.ru

Примечания 

Рок-группы России
Дум-метал-группы России
Дэт-метал-группы России